

Chiese 
Chiesa di Sant'Ignazio da Laconi a Esterzili
Chiesa di Sant'Ignazio da Laconi a Norbello

Pagine correlate 
Ignazio da Laconi